Пётр Барашков: Барашков, Пётр Николаевич (1935—2022) — советский генерал-лейтенант.
 Барашков, Пётр Петрович (1910—1990) — советский педагог и учёный.